Zoilo steht für:

Vornamen:
 San Zoilo, Zoilus von Córdoba († 304), spanischer Märtyrer und Heiliger
 Zoilo Almonte (* 1989), dominikanischer Baseballspieler
 Zoilo Canavery (1893–1966), argentinischer Fußballspieler
 Zoilo Concha (1836–1888), argentinischer Politiker
 Zoilo Espejo y Culebra (1838–1904), spanischer Sutor
 Zoilo Galang (1895–1959), philippinischer Autor
 Zoilo Hilario (1892–1963), philippinischer Autor, Politiker und Jurist
 Zoilo Saldombide (1903/05/06–1981), uruguayischer Fußballspieler
 Zoilo Sánchez de Ocaña y Vieitiz (1831–1898), spanischer Admiral
 Zoilo Versalles (1939–1995), kubanischer Baseballspieler

Nachnamen:
 Annibale Zoilo (1537–1592), italienischer Sänger und Komponist
 Cesare Zoilo (um 1584 – nach 1622), italienischer Sänger und Komponist, Sohn von Annabile

Siehe auch:
 Zoilos